La clase Sunshine es una clase de cruceros propiedad de Carnival Cruise Lines. La clase se conocía anteriormente como la clase Destiny hasta 2013, cuando Carnival Destiny pasó a llamarse Carnival Sunshine. Esta transformación continuó con los barcos gemelos Carnival Triumph en 2019 y Carnival Victory en 2021.

Unidades

Referencias 

Cruceros (buque de pasajeros)
Trasatlánticos por clase